Ввод-вывод информации
 IME — редактор метода ввода